Amphoe Kuchinarai (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Kalasin. Die Provinz Kalasin liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Die Nachbarbezirke sind im Uhrzeigersinn von Westen startend: die Amphoe Don Chan, Na Mon, Huai Phueng, Na Khu und Khao Wong in der Provinz Kalasin, die Amphoe Khamcha-i und Nong Sung der Provinz Mukdahan, sowie die Amphoe Moei Wadi, Phon Thong und Pho Chai der Provinz Roi Et.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Kuchinarai ist in zwölf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 145 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Bua Khao (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Bua Khao.

Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Lao Yai (Thai: ) besteht aus dem ganzen Tambon Lao Yai.
 Kut Wa (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Kut Wa.
 Na Kham (Thai: ) besteht aus dem ganzen Tambon Na Kham.
 Chum Chang (Thai: ) besteht aus dem ganzen Tambon Chum Chang.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Bua Khao (Thai: )
 Chaen Laen (Thai: )
 Lao Hai Ngam (Thai: )
 Kut Wa (Thai: )
 Sam Kha (Thai: )
 Nong Hang (Thai: )
 Na Ko (Thai: )
 Som Sa-at (Thai: )
 Kut Khao (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Kuchinarai von amphoe.com (Thai)

Kuchinarai